Convenção de Ximelá — tratado assinado em 1914, que pretendia resolver uma disputa sobre a linha de fronteira entre o Tibete interior e exterior
 Tratado de Ximelá — tratado assinado entre a Índia e o Paquistão em julho de 1972; após a guerra entre as duas nações, no ano anterior, que levou à independência do Paquistão Oriental como Bangladesh

Desambiguações de tratados